Die Rai Open 2011 waren die 3. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers in Rom. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 11. bis 17. April 2011 ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 16 Teilnehmern statt, bei der sich vier Teilnehmer für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Der an Position acht gesetzte Österreicher Martin Fischer sagte seine Teilnahme schon im Vorfeld ab. Für ihn rückte der Kroate Nikola Mektić als Lucky Loser in das Hauptfeld. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 30.000 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte Niederländer Thomas Schoorel, der im Finale den ebenfalls ungesetzten Slowaken Martin Kližan in drei Sätzen besiegte. Es war Schoorels erster Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere. Vorjahressieger Filippo Volandri aus Italien trat nicht zur Titelverteidigung an.

Auch in der Doppelkonkurrenz stand Kližan im Finale: Mit seinem Partner Alessandro Motti aus Italien konnte er dieses gegen die italienischen Wildcard-Besitzer Thomas Fabbiano und Walter Trusendi in zwei Sätzen gewinnen. Dies war Kližans erster Erfolg bei einem Doppelturnier der Challenger-Kategorie seiner Karriere. Für Motti war es der elfte Doppeltitel auf der ATP Challenger Tour und sein zweiter Erfolg bei diesem Turnier. Die polnischen Vorjahressieger Tomasz Bednarek und Mateusz Kowalczyk traten in dieser Konstellation nicht zur Titelverteidigung an. Während Kowalczyk in diesem Jahr überhaupt nicht am Turnier teilnahm, schied Bednarek mit seinem diesjährigen Partner Andreas Siljeström aus Schweden im Viertelfinale aus.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 148 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 152 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Rom